Meterize može biti:

 Meterize (Šibenik), gradska četvrt u Šibeniku
 Meterize (Solin), predio u Solinu